Pa' la cultura Freestyle è un freestyle del rapper italiano Fred De Palma, pubblicato il 10 giugno 2021 come singolo promozionale dal sesto album in studio Unico.